Zebhauser ist der Name von

 Helmuth Zebhauser, Kulturreferent des deutschen Alpenvereins und Autor
 Marianne Zebhauser, deutsche Autorin
 Emmeran Zebhauser, deutscher Autor
 Andreas Mölich-Zebhauser (* 1952), Intendant und Geschäftsführer des Festspielhauses und der Festspiele Baden-Baden